La Liigacup 2015 è stata la 19ª edizione di questo torneo, iniziata il 20 gennaio 2015 con la fase a gironi e terminata il 4 aprile 2015 con la finale. L'HJK ha vinto il torneo per la quinta volta, sconfiggendo in finale il RoPS.

Squadre 
Partecipano alla Liigacup le dodici squadre partecipanti alla Veikkausliiga 2015:

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 marzo 2015

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2015

Finale

Tabellone fase finale

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2015
2015